La LEN Champions League 2022-2023 è la 60ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Diciannove squadre sono inserite in quattro gironi da cinque squadre (quattro il girone B). Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime tre squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione 
Diciannove squadre sono inserite in quattro gironi da cinque squadre ciascuno (il Gruppo C è formato da quattro squadre). Si qualificano al terzo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 29 ottobre, quelle di ritorno il 5 novembre.

Quarto turno di qualificazione

Gruppo A

Gruppo B

Note

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2022-2023
 LEN Euro League Women 2022-2023

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della LEN Champions League
Sport acquatici nel 2022
Sport acquatici nel 2023